Чемпионат мира по шашкам-64 среди мужчин 2019 года прошёл 2—10 сентября в отеле «Макон» города Святой Влас, Болгария под эгидой Международной федерации шашек IDF. Одновременно проводился чемпионат мира среди женщин.

Призовой фонд чемпионатов 30 000$.

Результаты

Основная программа 
52 участника из 27 стран. Соревнования проводились в два этапа. Первый этап играется этап по швейцарской системе в 8 туров, далее участники, разбитые по восемь, сыграют ещё три тура — четвертьфинал, полуфинал и финал.

Предварительный этап 
 GMI — международный гроссмейстерMI — международный мастерMF — мастер ФМЖД

Четвертьфинал 

 Матчи за 1-8 место
Владислав Валюк (1) — Самандар Каланов (8) 2—0

Игорь Михальченко (2) — Михаил Семенюк (7) 1—1

Андрей Валюк (3) — Андрюс Кибартас (6) 2—0

Евгений Кондраченко (4) — Домантас Норкус (5) 1—1

 Матчи за 9-16 место
Ион Доска (9) — Никита Волков (16) 2—0

Вилиус Алекнавичюс (10)— Вячеслав Новицкий (15) 0—2

Антон Смирнов (11) — Дмитрий Цинман (14) 0—2

Андрей Гнелицкий(13) — Арунас Норвайшас (12) 1—1

 Матчи за 17-24 место

 Матчи за 25-32 место

 Матчи за 33-40 место

 Матчи за 41-48 место

 Матчи за 49-52 место

Полуфинал 

 Матчи за 1-4 место
Владислав Валюк (1) — Евгений Кондраченко (4) 1—1

Игорь Михальченко (2) — Андрей Валюк (3) 1—1

 Матчи за 5-8 место
Домантас Норкус — Самандар Каланов 1—1

Андрюс Кибартас (6) — Михаил Семенюк 1—1

 Матчи за 9-12 место
Ион Доска — Вячеслав Новицкий 2—0

Андрей Гнелицкий — Дмитрий Цинман 1—1

 Матчи за 13-16 место
Вилиус Алекнавичюс — Никита Волков 1—1

Антон Смирнов — Арунас Норвайшас 1—1

 Матчи за 17-20 место

Финал

Матч за 1-е место 
Владислав Валюк — Игорь Михальченко 0—2

Матч за 3-е место 
Андрей Валюк — Евгений Кондраченко 1—1

Матч за 5-е место 
Домантас Норкус — Андрюс Кибартас 1—1

Матч за 7-е место 
Михаил Семенюк — Самандар Каланов 1—1

Матч за 9-е место 
Ион Доска — Андрей Гнелицкий 2—0

Матч за 11-е место 
Дмитрий Цинман — Вячеслав Новицкий 2—0

Матч за 13-е место 
Вилиус Алекнавичюс — Антон Смирнов 1—1

Матч за 15-е место 
Арунас Норвайшас — Никита Волков 2—0

Матч за 17-е место 
Леван Кикнадзе — Алексей Домчев 2—0

Матч за 19-е место 
Гунтис Пурвиньш — Артём Тихонов 0—2

Матч за 21-е место 
Арно Уутма — Аслан Асланли 1—1

Матч за 23-е место 
Рамиль Салахов — Андрус Туль 2—0

Матч за 25-е место 
Енок Банда Макока — Дмитрий Мельников 1—1

Матч за 27-е место 
Кирилл Дублин — Moses Winesi 1—1

Матч за 29-е место 
Юрий Кириллов — Дмитрий Ганопольский 1—1

Матч за 31-е место 
Антон ван Беркел — Madalitso Thomu Juma 0—2

Матч за 33-е место 
Urmas Väärtnõu — David Khabuliani 1—1

Матч за 35-е место 
Humble Symphleano Bondo — Said Quintar 0—2

Матч за 37-е место 
Александер Блейхер — Indrek Migur 2—0

Матч за 39-е место 
Эдис Новицкис — Богдан Янев 0—2

Матч за 41-е место 
Кшиштоф Ющак — Felix Verbouk 0—2

Матч за 43-е место 
Эд Пергамент — Filipe Paiva 2—0

Матч за 45-е место 
Дмитрий Ефимович — Choisuren Burmaa 0—2

Матч за 47-е место 
Янис Фарнестс — Хироси Кавагути 0—2

Матч за 49-е место 
Baraldi Amaro Diogo — Jose Francisco 1—1

Матч за 51-е место 
Эдуардо Корвальо — Tiago Paiva 1—1

Итоговое положение

Быстрая программа 
62 участника из 28 стран. Соревнования проводились по бразильским шашкам в два этапа. Первый этап игрался этап по швейцарской системе в 8 туров, далее участники, занявшие 1-8 место в предварительном этапе, разбивались на 2 четверки и разыгрывали 1-4 и 5-8 места в полуфинале и финале.

Блиц 
62 участника из 28 стран. Соревнования проводились в два этапа. Первый этап игрался этап по швейцарской системе в 8 туров, далее участники, занявшие 1-8 место в предварительном этапе, разбивались на 2 четверки и разыгрывали 1-4 и 5-8 места в полуфинале и финале.

Примечания

Ссылки 
 Результаты основной программы
 Результаты быстрой программы
 Результаты блица

2019
Международные спортивные соревнования в Болгарии
Чемпионаты мира в 2019 году
Чемпионаты мира в Болгарии
Спорт в Болгарии в 2019 году
2019 год в шашках
Сентябрь 2019 года